

Patronyme & prénom

Musique

Groupe 

 , groupe de metalcore formé en 2003.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album Four Sail sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album d'Eric Clapton sorti le  ;
 , album d' sorti en 2005.

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée suédoise diffusée en 2007.

Épisode 

 , titre original dObservée,  de la  de .

 Cinéma 

 , film américano-britannique d'Anthony Hopkins sorti en 1996 ;
 , court-métrage américain de Jay Gammill sorti en 2007 ;
 , film américain d' sorti en 2008 ;
 August''', film d' sorti en 2011.

 Calendrier 
Le mot August'' correspond au mois d'août en anglais et en allemand.

Toponyme 
 August est une census-designated place (CDP) du comté de San Joaquin en Californie, aux États-Unis.

Divers 
 August', mascotte du Limoges CSP, équipe de basket-ball du championnat de France ;
 Prins August, locomotive de 1856 qui fait partie de la collection du Musée des chemins de fer suédois.

Homonymie de patronyme